Modulo – struttura algebrica
Modulo – sinonimo di valore assoluto
 Modulo – misura architettonica o unità architettonica che viene ripetuta più volte in maniera da dare proporzioni equilibrate in uno o più edifici
 Modulo – disposizione in campo dei giocatori di una squadra di calcio
 Modulo – portata inter-annuale media di un corso d'acqua
 Modulo – file o porzione di codice sorgente che contiene istruzioni scritte per essere riutilizzate più volte nello stesso programma o in più programmi diversi
 Modulo – rivista italiana di architettura

Altri progetti